Chaetopleura carrua är en blötdjursart som beskrevs av Righi 1970. Chaetopleura carrua ingår i släktet Chaetopleura och familjen Ischnochitonidae.

Artens utbredningsområde är Uruguay. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ledsnäckor
carrua